Уи́льям О́ливер А́льстрём (), он же Уильям Эрик Аалто (; 30 июля 1915, Нью-Йорк, США — 11 июня 1958, там же) — американский военный и поэт. Участник гражданской войны в Испании. Первый сержант Армии США. Во время Второй мировой войны проходил службу в Управлении стратегических служб.

Открытый гомосексуал. Выпускник Колумбийского университета. Последние годы жизни был любовником поэта Джеймса Скайлера.

Биография

Ранние годы 
Родился в Бронксе 30 июля 1915 года у  Эльзы Аккола, бывшего члена Коммунистической партии Финляндии. Из-за радикальных политических убеждений матери Аалто пришлось покинуть родину. В 1907 году Аккола прибыла в США и поселилась в Нью-Йорке, где устроилась на работу горничной. Вскоре она вступила в местную коммунистическую партию. Аккола уделяла большое внимание образованию сына. Аалто хорошо учился. Некоторое время мать одна воспитывала его и делала это в духе марксистской идеологии. В 1927 году Аккола сочеталась браком с эмигрантом-финном Отто Аалто, который не разделял её коммунистических взглядов. Отношения между отчимом и пасынком, которого он усыновил, не складывались. Поэтому после окончания школы в 1935 году Аалто ушёл из дома и работал водителем грузовика. Он также вступил в .

Участие в гражданской войне 
После начала гражданской войны в Испании, прибыл в эту страну 17 февраля 1937 года, присоединившись к другим добровольцам-интернационалистам в Альбасете. В марте 1937 года вступил в Коммунистическую партию Испании. Во время войны принимал участие в партизанских операциях, которые часто проходили во вражеском тылу. Вместе с добровольцами-интернационалистами Алексом Кунслихом и Ирвингом Гоффом, он был обучен советскими инструкторам применению взрывчатых веществ, чувствительных к давлению, для разрушения железнодорожных путей, мостов и линий электропередач. Одной из целей его бригады было разрушение главного моста снабжения через реку Альбаррасин. Операция, возможно, послужила вдохновением для романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол».

В конце 1937 года Аалто участвовал в битве при Теруэле, снова сражаясь в тылу врага с Кунслихом, Гоффом и испанскими партизанами. 23 мая 1938 года в звании лейтенанта провёл успешную десантную операцию в Карчуне на южном побережье Испании, в результате которой было спасено 300 заключённых-республиканцев, которые содержались в форте Карчуна. Этот рейд стал единственной операцией такого рода, когда-либо предпринятой республиканцами. 5 июня 1938 года был повышен до звания капитана.

В сентябре 1938 года, когда республиканцы потерпели поражение, бригада имени Авраама Линкольна была выведена с линии фронта и вскоре после этого расформирована. Аалто вернулся в США.

В армии США 
В 1941 году бывший соратник Аалто, Ирвинг Гофф, рекомендовал его для набора в Управление стратегических служб США. В это время Аалто признался Гоффу, что он гомосексуал. Гофф и другие ветераны бригады имени Авраама Линкольна сообщили об этом главе организации, генералу Уильяму Доновану с просьбой исключить Аалто из своей команды.

В 1942 году Аалто был переведён в тренировочный лагерь в Форт-Ричи, в штате Мэриленд. В сентябре 1943 года, обучая солдат подрывной работе, Аалто увидел, как кто-то бросил настоящую гранату и схватил её, но, прежде чем он успел выбросить гранату, та взорвалась и оторвала ему правую руку до запястья и часть предплечья.

Последние годы 
С помощью пенсии по инвалидности и билля Джи Ай продолжил образование. Изучал поэзию в Колумбийском университете. В это время он опубликовал несколько фрагментов своих сочинений в «Новых массах». После предательства ветеранов бригады имения Авраама Линкольна Аалто отошёл от общения с ними.

Отправился в Европу, где познакомился с поэтом В. Х. Одена. Хотя Аалто разделял общество других поэтов, в тот период он мало писал и склонялся к алкоголизму, часто становясь жестоким. В последние годы жизни был любовником поэта Джеймса Скайлера. Фигурирует в поэме последнего «Ужин с Дагом и Фрэнком». Умер от лейкемии 11 июня 1958 года и был похоронен на Лонг-Айлендском национальном кладбище.

Примечания 

Сержанты США
Бойцы интербригад
Похороненные на Лонг-Айлендском национальном кладбище
Умершие от лейкоза